Niquelina (liga metálica) – liga de cobre e níquel (kupfernickel)
 Níquelina (mineral) – um minério de níquel, também chamado Nicolita

Desambiguação